Duval County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Duval County (Florida)
Duval County (Texas)